Por DB, Db ou dB pode estar à procura de:

 Deutsche Bank, um banco alemão.
 Deutsche Bahn, uma companhia ferroviária alemã.
 Deutsche Bundesbahn, uma antiga ferrovia federal alemã.
 Banco de dados, conjuntos de registros ().
 DB, um projeto da Apache Software Foundation.
 Dragão Brasil, uma revista de RPG.
 Conector DB, um tipo de conector elétrico.
 Dragon Ball, uma série de anime japonês criada por Akira Toriyama.
 Dúbnio, um símbolo químico.
 Decibel, unidade física de intensidade de sinal.

Db